Osoby o tym nazwisku:
 Siergiej Wołgin – kazachski piłkarz 
 Wiaczesław Wołgin – rosyjski historyk